

Cinema 
Pazzo di te (Mad About You) – film del 1989 diretto da Lorenzo Doumani

Televisione 
Innamorati pazzi (Mad About You) – serie televisiva statunitense

Musica 
Mad About You – singolo del 1986 di Belinda Carlisle
Mad About You – singolo del 1991 di Sting
Mad About You – singolo del 1999 dei Toto
Mad About You – singolo del 2000 degli Hooverphonic